

Patronyme
 Dimitri Rougeul, (1981- ), est un comédien français spécialisé dans le doublage.
 Jean Rougeul, (1905-1978), fut un journaliste, critique de cinéma, réalisateur, acteur et parolier français.

Homonymie
Homonymie de patronyme